Wijnhaven (Delft), een gracht en straat in Delft
 Wijnhaven (Den Haag), een gedempte haven in Den Haag
 Wijnhaven (Dordrecht), een haven in Dordrecht
 Wijnhaven (Rotterdam), een haven in Rotterdam